Seleniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Selenow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Seleniw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Seleniw (Wyschnyzja)